Optima – tipo di caratteri tipografici senza grazie
Optima – comune dell'Oklahoma